Pauling steht für:
 (4674) Pauling, Asteroid des Hauptgürtels

Pauling ist der Familienname folgender Personen:

Linus Pauling (1901–1994), US-amerikanischer Chemiker und zweifacher Nobelpreisträger
Lowman Pauling (1926–1973), US-amerikanischer R&B-Gitarrist, Sänger und Songwriter
Ute Pauling (* 1951/52), deutsche Fernsehjournalistin

Siehe auch:
 Pauling-Inseln, nach Linus Pauling benannte Inselgruppe vor der Westküste des Grahamlands, Antarktika
 Pauling-Skala, siehe Elektronegativität
 Pauling-Schreibweise
 Paulingsche Verknüpfungsregeln